Golf Cup of Nations er en international fodboldturnering for de arabiske lande, som har kyst mod den Persiske golf.

Følgende lande deltager: Irak, Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Oman, Yemen, Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.

Tuneringsformat 

Tuneringsformatet er to grupper med 4 hold på hver gruppe, 2 hold går videre til en semifinale, hvor 2 vindere af semifinalerne skal spille om guldet.Til sidst spilles en bronzekamp mellem semifinalisterne som tabte deres kamp i semifinalen.

Tuneringen spilles hvert år.

Vindere 

 En alle-mod-alle-turnering afgjorde placeringen.

Eksterne henvisninger 
 RSSSF

Gulf Cup of Nations
Fodboldturneringer
Etableret i 1970